Теодор Остеркамп (;  — ) — германский лётчик-истребитель, один из лучших асов Первой мировой войны с 32 сбитыми самолётами противника, единственный лётчик, ставший асом в двух Мировых войнах, кавалер ордена «Pour le Mérite».

Биография 
Теодор Остеркамп родился 15 апреля 1892 года в семье фабриканта в Ашерслебене. Учился в средней школе в Дессау. Далее обучался профессии лесника в лесном хозяйстве Дюрене.

В августе 1914 года Теодор Остеркамп был принят в военно-морскую авиацию. Проходил службу в качестве лётчика-наблюдателя во 2-й дивизии в 1915—1916 годах, затем стал лётчиком. Летал над побережьем Фландрии. В 1917 году получил образование лётчика-истребителя в истребительной школе в Пуцке. По окончании обучения направлен в Саксонскую военно-морскую Jagdflieger 1 (MFJ I). Проведя испытания новых самолетов Юнкерс J 7 и Junkers D.I (J 9) в марте 1917 года Теодор Остеркамп был произведён в лейтенанты. После этого 15 октября 1917 года был назначен командиром Jagdflieger 2 (MFJ II). Будучи опытным лётчиком-истребителем, 11 июля 1918 года приступил к проведению испытаний самолётов Junkers J 7 и J 9. Одержал 32 победы в воздушных боях и 2 сентября 1918 года награждён орденом «Pour le Mérite».

В феврале 1919 года Теодор Остеркамп стал почётным членом Ассоциации авиации. В этом же году вместе с другими добровольцами Йозефом Якобсом и Готтардом Заксенбергом принимал участие в боях против Красной Армии. В 1931 году он работал диспетчером в аэропорту города Киль.

В 1933 году принял активное участие в создании новых военно-воздушных сил и создании Jagdfliegerschule 1. Он также принимал участие во втором, третьем и четвёртом Международном туристическом авиационном конкурсе «Challenge 1930» в 1930 году (11-е место), «Challenge 1932» в 1932 году (12-е место) и «Challenge 1934» в 1934 году (5-е место). 

Вторую мировую войну полковник Теодор Остеркамп встретил в должности командира Jagdgeschwader 51 (JG51). Первую победу во Второй мировой войне одержал 12 мая 1940 года. Всего за время войны на Западном фронте одержал 4 победы, 22 августа 1940 года был награждён Рыцарским крестом Железного креста. Во время Битвы за Британию одержал ещё две победы. В июле 1940 года передал командование JG 51 Вернеру Мёльдерсу.

Остеркамп был назначен на должность командующего истребительной авиацией 2-го воздушного флота и ему было присвоено звание генерал-майора. С 1 августа 1942 года по 5 апреля 1943 года командовал истребительной авиацией в Африке, затем с 15 июля в Сицилии. После серии различных назначений в 1944 году был назначен инспектором Люфтваффе. Ввиду ссоры с Верховным командованием был отправлен в отставку 21 декабря 1944 года. В 1945 году устроился на работу лесником в Нижней Саксонии.

До выхода на пенсию в 1966 году занимался бизнесом. Он скончался 2 января 1975 года.

Награды 
 Железный крест (1914) 2-го и 1-го класса (Королевство Пруссия)
 Королевский орден Дома Гогенцоллернов рыцарский крест с мечами (14 июля 1917) (Королевство Пруссия)
 Pour le Mérite (03 сентября 1917) (Королевство Пруссия)
 Балтийский крест
 Почётный крест Первой мировой войны 1914/1918 с мечами
 Медаль «За выслугу лет в вермахте»
 Пряжка к Железному кресту 2-го и 1-го класса
 Рыцарский крест Железного креста (22 августа 1940)
 Манжетная лента «Африка»
 Знак военного летчика (Бавария)

Мемуары 
 в 1938 году опубликована автобиография «Ты или я — история взлетов и падений немецкого летчика-истребителя».

Литература 
 Fellgiebel, Walther-Peer (2000). Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939—1945 — Die Inhaber der höchsten Auszeichnung des Zweiten Weltkrieges aller Wehrmachtteile [The Bearers of the Knight’s Cross of the Iron Cross 1939—1945 — The Owners of the Highest Award of the Second World War of all Wehrmacht Branches] (in German). Friedberg, Germany: Podzun-Pallas. ISBN 978-3-7909-0284-6.
 Scherzer, Veit (2007). Die Ritterkreuzträger 1939—1945 Die Inhaber des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939 von Heer, Luftwaffe, Kriegsmarine, Waffen-SS, Volkssturm sowie mit Deutschland verbündeter Streitkräfte nach den Unterlagen des Bundesarchives [The Knight’s Cross Bearers 1939—1945 The Holders of the Knight’s Cross of the Iron Cross 1939 by Army, Air Force, Navy, Waffen-SS, Volkssturm and Allied Forces with Germany According to the Documents of the Federal Archives] (in German). Jena, Germany: Scherzers Miltaer-Verlag. ISBN 978-3-938845-17-2.

Примечания

Ссылки 
 Имперские военно-воздушные силы Германии
 Страница Остеркампа на сайте Красные Соколы 
 Список германских асов на сайте Красные Соколы 

Кавалеры ордена Дома Гогенцоллернов
Офицеры Германии
Генералы люфтваффе
Немецкие лётчики Второй мировой войны